Machary ist ein polnischer Ortsname:

 Machary (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Macharren, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Machary (Strzelce Krajeńskie), Dorf im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lesbus, bis 1945: Machern, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg